Косогов — русская фамилия; имеет женскую форму Косогова.

Известные носители 
 Косогов, Андрей Николаевич (род. 1961) — российский предприниматель, один из основателей и основных акционеров Альфа-Групп.
 Косогов, Владимир Петрович (род. 1952) — советский футболист, и российский тренер.
 Косогов, Иван Дмитриевич (1891—1938) — советский военный деятель, командир 4-го казачьего корпуса, комкор.
 Косогов, Яков Михайлович (1924—2009) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда (1958).